Раскаты грома
 «Раскаты грома» — роман Уилбура Смита 1966 года.
 «Раскаты грома» — американский фильм 1977 года.
 Операция «Раскаты грома» — военно-воздушная операция США по бомбардировкам Северного Вьетнама в 1965—1968 годах.